Collegio elettorale di Lumezzane – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Lumezzane – collegio elettorale del Senato della Repubblica